Чемпионаты Югославии по шахматам проводились с 1935 г. (с перерывом на время Второй мировой войны). В послевоенные годы нумерацию турниров стали вести заново.

Женские чемпионаты страны проводились с 1947 г.

После распада СФРЮ проводились чемпионаты Союзной республики Югославии. Нумерация турниров сохранялась.

В середине 2000-х гг. проводились чемпионаты Сербии и Черногории. После разделения Сербии и Черногории каждая из стран проводит отдельный чемпионат.

Хронологическая таблица мужских чемпионатов

Чемпионаты Королевства Югославия

Чемпионаты ФНРЮ / СФРЮ

Чемпионаты Союзной республики Югославии

Чемпионаты Сербии и Черногории

Хронологические таблицы женских чемпионатов

Чемпионаты ФНРЮ / СФРЮ

Чемпионаты Союзной республики Югославии

Чемпионаты Сербии и Черногории

Примечания   

Югославия
Соревнования по шахматам в Югославии
Шахматы